Molekulska formula -{C22H28O5}- se može odnositi na:

 Meprednizon
 Predniliden
 Piretrin II